Водли има више значења:
 Водли (Џорџија)
 Водли (Алабама)